Barukčić je hrvatsko prezime, koje se najčešće pojavljuje u Zagrebu, Osijeku, Slavonskom Brodu, Puli i Starim Perkovcima.

Osobe s prezimenom Barukčić 
Andrija Barukčić (1805. – 1834.), hrvatski pjesnik iz Bosne i Hercegovine
Igor Barukčić (rođ. 1982.), hrvatski nogometaš

Izvori 

Hrvatska prezimena